Michelle es un nombre de pila femenino, y puede hacer referencia a:

 «Michelle» (canción), canción del grupo británico The Beatles.

Además, puede referirse a las siguientes mujeres:

 Michelle Bachelet, política y expresidenta de la república de Chile.
 Michelle Branch, cantautora y música estadounidense.
 Michelle Early, cantante estadounidense que vivió algún tiempo en España.
 Michelle Jenner, actriz española.
 Michelle Manhart, soldado e instructora militar estadounidense que posó desnuda para la revista Playboy.
 Michelle Masson, modelo y conductora argentina.
 Michelle McCool, luchadora profesional estadounidense.
 Michelle Obama, abogada y esposa de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.
 Michelle González, actriz mexicana. 
 Michelle Pfeiffer, actriz estadounidense.
 Michelle Rodriguez, actriz estadounidense.
 Michelle Suárez Bértora, activista y abogada uruguaya.
 Michelle Williams (actriz), actriz estadounidense.
 Michelle Yeoh, actriz, modelo y bailarina malaya.

Nombres femeninos